Charles Thomas peut désigner :
 Charles Thomas (1826-1870), architecte ;
 Charles M. Thomas (1846-1908), contre-amiral américain ;
 Charles Armand Étienne Thomas (1857-1892), peintre français ;
 Charles Thomas (1864–1948), joueur international gallois de rugby ;
 Charles Thomas (1913-1944), résistant français ;
 Charles Thomas (1915-2008), poète français ;
 Charles Thomas (1935-1999), pianiste de jazz américain ;
 Charles Thomas (né en 1936), amiral canadien.